Szuperliga GM Szabó László – najwyższa klasa rozgrywek szachowych na Węgrzech, organizowana od 1949 roku. Wcześniej organizowana jako Országos Bajnokság I i Nemzeti Bajnokság I, od 2021 roku pod obecną nazwą.

Historia 
Pierwsze klubowe mistrzostwa Węgier odbyły się w 1949 roku i były poprzedzone turniejami kwalifikacyjnymi w 1948 roku, w których uczestniczyły osobno kluby z Budapesztu i kluby z pozostałych miejscowości. Dla zwycięzców zorganizowano finał, którego zwycięzca zostawał mistrzem kraju. W finale Diósgyőri Botvinnik SK pokonał Magánalkalmazottak SE 8:6. Po powstaniu w 1950 roku klubu Budapesti Vörös Meteor zdominował on krajowe rozgrywki w latach 50. i pierwszej połowie lat 60. Później nastąpiła dominacja Honvédu Budapeszt, który rywalizował m.in. ze Spartacusem i MTK. Pod koniec lat 90. liga otrzymała patronat László Szabó. W 2021 roku zmieniono nazwę na Szuperliga.

Zwycięzcy 
 1948/1949: Diósgyőri Botvinnik SK
 1949/1950: KAOSZ SE
 1950: Budapesti Vörös Meteor SE
 1951: Budapesti Vasas SC
 1952: Budapesti Vörös Meteor SE
 1953: Budapesti Vörös Meteor SE
 1954: Budapesti Vörös Meteor SE
 1955: Budapesti Vörös Lobogó SE
 1956: Budapesti Vörös Meteor SE
 1957: Budapesti Vörös Meteor SE
 1958: Budapesti Vörös Meteor SE
 1959: Budapesti Vörös Meteor SE
 1960: Budapesti Vörös Meteor SE
 1961: Budapesti Vörös Meteor SE
 1962: Budapesti Vörös Meteor SE
 1963: Budapesti Vörös Meteor SE
 1964: Budapesti Vörös Meteor SE
 1964/1965: Budapesti Spartacus SC
 1965/1966: Budapesti Vörös Meteor SE
 1967: MTK Budapest SE
 1968: Budapesti Vörös Meteor SE
 1969: Budapesti Honvéd SE
 1970: Budapesti Honvéd SE
 1971: Budapesti Honvéd SE
 1972: Budapesti Honvéd SE
 1973: Budapesti Spartacus SC
 1974: Budapesti Spartacus SC
 1975: MTK-VM Budapest SE
 1976: MTK-VM Budapest SE
 1977: Budapesti Spartacus SC
 1978: Budapesti Spartacus SC
 1979: MTK-VM Budapest SE
 1980: Budapesti Spartacus SC
 1981: Budapesti Honvéd SE
 1982: Budapesti Honvéd SE
 1983: Budapesti Spartacus SC
 1984: MTK-VM Budapest SE
 1985: Budapesti Spartacus SC
 1986: Budapesti Spartacus SC
 1987: Budapesti Honvéd SE
 1988: Budapesti Honvéd SE
 1989: Budapesti Honvéd SE
 1990: Honvéd ASE
 1991: Hungaroil-Honvéd ASE
 1991/1992: Hungaroil-Honvéd ASE
 1992/1993: Hungaroil-Honvéd ASE
 1993/1994: Hungaroil-Honvéd SE
 1994/1995: Honvéd-Mediflóra SE
 1995/1996: Miskolci SSC
 1996/1997: Honvéd-Mediflóra SE
 1997/1998: Honvéd-Mediflóra SE
 1998/1999: Miskolci SSC
 1999/2000: Miskolci SSC
 2000/2001: Miskolci SSC
 2001/2002: Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
 2002/2003: Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
 2003/2004: Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
 2004/2005: Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
 2005/2006: Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
 2006/2007: Aquaprofit Nagykanizsai SK
 2007/2008: Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp
 2008/2009: Aquaprofit NTSK
 2009/2010: Aquaprofit NTSK
 2010/2011: Aquaprofit NTSK
 2011/2012: Aquaprofit NTSK
 2012/2013: Aquaprofit NTSK
 2013/2014: Aquaprofit NTSK
 2014/2015: Aquaprofit NTSK
 2015/2016: Aquaprofit NTSK
 2016/2017: Aquaprofit NTSK
 2017/2018: Aquaprofit NTSK
 2018/2019: Tungsram Aquaprofit NSK
 2019/2020: Tungsram Aquaprofit NSK
 2021/2022: Tuxera Aquaprofit NSK

Przypisy 

Szachy na Węgrzech
Krajowe mistrzostwa w szachach